Bocchere ima više značenja:
 Bocchere, Brescia
 Bocchere, Mantua